Суперкубок Австрії з футболу 1986 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 1986 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень) та фіналістом кубка Австрії клубом Рапід (Відень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1986
Австрія
1986 в австрійському спорті